Huila of Huíla kan verwijzen naar:
Huila (departement): een departement van Colombia;
Huíla (provincie): een provincie van Angola;